Municipio de West Lincoln puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Lincoln (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan. 
 Municipio de West Lincoln (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.